Nadyrowa ist der Familienname folgender Personen:

 Madina Nadyrowa, kirgisische Ringerin 
 Tetjana Sacharowa-Nadyrowa (Tetjana Pawliwna Sacharowa-Nadyrowa, russ. Tatjana Pawlowna Sacharowa-Nadyrowa; * 1951), ukrainisch-sowjetische Basketballspielerin